Огарево — деревня Данковского района Липецкой области в составе Октябрьского сельсовета.

География 
Расположена на правом берегу реки Рыхотка.

Имеется одна улица без названия, через деревню проходят просёлочные дороги.

Население

Примечания

Ссылки 
 Огарево (деревня) 

Населённые пункты Данковского района